Gratia Dei (lateinisch) steht für:

 Stiftskloster Gottes Gnade bei Calbe
 Kloster Montheron
 Kloster La Grâce-Dieu (Aunis)
 eine Glocke der Marienkirche (Danzig)
 drei Glocken der Marienkirche (Lübeck)
 Gottesgnaden
 einige Arten der Storchschnäbel (Geranium), zum Beispiel
 Ruprechtskraut
 einige Arten der Gnadenkräuter (Gratiola), vor allem
 Gottes-Gnadenkraut

Siehe auch:
 Dei Gratia (Begriffsklärung)
 Gottesgnadenkraut